Abila o Abyla puede referirse a:
 Una de las ciudades de Decapolis, también llamada Seleucia, la actual Raphana (en la actual Jordania).
 Abila de Lisanias, la capital de la antigua Abilene (en la actual Siria).
 Abila (Perea), también llamada Abel-Shittim, Ha-Shittim o Shittim, en la antigua región de Perea, la actual Abil-ez-Zeit (en la actual Jordania).
 El lado sur de las columnas de Hércules, donde:
 se fundó una colonia fenicia, Abila, la actual Ceuta (en la actual España).
 se encontraba un monte (supuestamente fruto del trabajo de Hércules), el monte Abila o Abyla, identificable con:
 el monte Hacho, en la actual Ceuta.
 la "La Mujer Muerta (Marruecos)" o Monte Musa (en el actual Marruecos).
 El nombre latino de la actual ciudad de Ávila (en la actual España).